Herrernes single i kælkning under Vinter-OL 2010 blev afholdt 13. – 14. februar 2010 i Whistler Sliding Center i Whistler, Canada. Tyskeren Felix Loch var dobbelt verdensmester, og vandt guld, med den hurtigste tid i alle fire løb. Den dobbelte olympiske mester, italieneren Armin Zöggeler, vandt bronze i konkurrencen.

Resultater

Referencer 

Vinter-OL 2010
Herresingle